Кристиан Шпренгер (; род. 6 апреля 1983, Людвигсфельде) — немецкий гандболист.

Карьера

Клубная 
Кристиан Шпренгер — воспитанник клуба «Магдебург». В 2002 году заключил контракт с клубом «Магдебург», и выступая за «Магдебург» Кристиан Шпренгер выиграл кубок Германии и был финалистом кубка Германии. В 2009 году Кристиан Шпренгер заключил контракт с клубом «Киль». За 7 сезонов, которые Кристиан Шпренгер сыграл за «Киль», он сыграл во всех турнирах 363 матча и забросил 787 голов.

В сборной 
За сборную Германии Кристиан Шпренгер сыграл 86 матчей и забил 185 голов.

Статистика 
По состоянию на 29 июня 2017 года.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте клуба «Киль»

Гандболисты Германии
Игроки сборной Германии по гандболу
Чемпионы Германии по гандболу
Игроки ГК «Магдебург»
Игроки ГК «Киль»